Contrapunct se poate referi la:
 Contrapunct (muzică), relație dintre două sau mai multe registre muzicale, care pot fi și voci omenești, care sunt independente în tonalitate și ritm, dar sunt interdependente în armonie.
 Contrapunct (revistă), director Ioan Vieru , editată de Fundația pentru literatură și arte vizuale Contrapunct, apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România.